Maria Christina ist der Name folgender Personen:

 Maria Christina von Bourbon (1911–1996), Tochter von Alfons XIII. von Spanien, Ehefrau von Enrico Eugenio Marone-Cinzano 

 Maria Christina von Savoyen (1812–1836), Prinzessin von Sardinien und Savoyen, Königin von Sizilien
 Maria Christina, bürgerlicher Name von Missy (Pornodarstellerin) (1967–2008), amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Teresa Maria Cristina von Neapel-Sizilien (1822–1889), Prinzessin von Bourbon und Neapel-Sizilien, letzte Kaiserin von Brasilien